Змеело́в:
 Змеелов — человек, занимающийся отловом змей.
 Змеелов — советский художественный фильм 1985 года.